Mamporal peut désigner :

Toponymes

Mamporal : ville et chef-lieu de la municipalité de Buroz dans l'État de Miranda ;
 Mamporal : l'unique paroisse civile municipalité de Buroz dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme